Jingle – rozszerzenie protokołu XMPP o możliwość multimedialnej komunikacji peer-to-peer z użyciem rozmów głosowych oraz komunikacji video. Jingle Signalling, zdefiniowany w dokumencie XEP-0166, zarządza połączeniami, zaś część odpowiedzialna za rozmowy głosowe (VoIP) nazywa się Jingle Audio i jest opisana w XEP-0167. Oba dokumenty mają obecnie (25 maja 2007) status eksperymentalny.

Jingle powstał z powodu braku odpowiedniej technologii dla XMPP. Jedyny otwarty protokół, który nadawał się do tego zadania, TINS, okazał się zbyt ograniczony. W wyniku kontaktów twórców TINS z twórcami komunikatora Google Talk okazało się, że oba zespoły zastosowały bardzo podobne rozwiązania i ich wysiłki zostały połączone. Na bazie tych doświadczeń z współpracy Google oraz XMPP Standards Foundation powstał Jingle.

Biblioteka libjingle używana w Google Talk do implementacji Jingle została opublikowana na liberalnej licencji BSD i może być łatwo zaimplementowana w dowolnym kliencie XMPP. Jednakże wersja protokołu Jingle zaimplementowana w libjingle nie jest do końca zgodna z wersją opublikowaną przez XMPP Software Foundation (nie jest zgodna z XEP-0166).

Pierwsze wdrożenie tej biblioteki obok Google Talk pojawiło się w Coccinella oraz w eksperymentalnej gałęzi komunikatora Psi pierwotnie pod nazwą Psi-jingle.

Wybrane klienty wspierające Jingle 
 Coccinella
 Freetalk (eksperymentala obsługa od wersji 1.90)
 Gajim (od wersji 0.14)
 Google Talk (implementacja niekompatybilna z oficjalnym protokołem, działa tylko z częścią klientów)
 Jabbin (od wersji 2.0 beta2)
 Jitsi (dawniej SIP Communicator)
 Kopete (od wersji 0.12)
 Miranda IM (używa pluginu JGTalk i mediastreamer2)
 Pidgin od wersji 2.6.1 w wersji dla Linuksa
 Psi (od wersji 0.13, tylko rozmowy głosowe)
 Spark (tylko w wersji dla Microsoft Windows)
 Telepathy

Linki zewnętrzne 
 XMPP Standards Foundation (ang.)
 XMPP Technologies: Jingle (ang.)
 XEP-0166: Jingle (ang.)
 XEP-0167: Jingle RTP Sessions (formerly: Jingle Audio Content Description Format) (ang.)
 XEP-0176: Jingle ICE Transport (ang.)
 XEP-0177: Jingle Raw UDP Transport (ang.)
 XEP-0179: Jingle IAX Transport Method (ang.)
 XEP-0180: Jingle Video Content Description Format (deprecated; see XEP-0167) (ang.)
 XEP-0181: Jingle DTMF (ang.)
 XEP-0234: Jingle File Transfer (ang.)
 XEP-0251: Jingle Session Transfer (ang.)
 XEP-0262: Use of ZRTP in Jingle RTP Sessions (ang.)
 XEP-0278: Jingle Relay Nodes Jingle Nodes Project (ang.)

Jabber i XMPP